Фьорилло () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фьорилло, Винченцо (род. 1990) — итальянский футболист, вратарь клуба «Ювентус», на правах аренды выступающий за «Пескару».
 Фьорилло, Игнацио (1715—1787) — итальянский композитор.
 Фьорилло, Иоганн Доминик (1748—1821) — немецкий художник и историк искусства.

См. также 
 Фьорилли, Тиберио (1608—1694) — итальянский актёр комедии дель арте.